Kłodawa – rzeka, dopływ Motławy, w woj. pomorskim, w pow. gdańskim
 Kłodawa – rzeka, dopływ Żegnicy

 Miejscowości w Polsce
 Kłodawa – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa
 Kłodawa – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Kłodawa
 Kłodawa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Brzyska
 Kłodawa – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Kłodawa – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Kłodawa – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie

 Inne
 Kłodawa – gmina w województwie wielkopolskim
 Kłodawa – gmina w województwie lubuskim
 Kłodawa – gmina w województwie łódzkim
 Kłodawa – gromada w powiecie gdańskim
 Kłodawa – gromada w powiecie gorzowskim
 Kłodawa – gromada w powiecie kolskim
 Kłodawa – stacja kolejowa położona przy linii kolejowej Poznań – Warszawa